Аснин — фамилия; имеет женскую форму Аснина.
 Аснин, Владимир Ильич (1904—1956) — советский психолог, последователь Выготского и представитель Харьковской школы психологии.
 Аснин, Дмитрий Александрович (род. 1984) — белорусский футболист, вратарь брестского «Динамо».